Кі́нскі — прізвище та від військового одягу.

Відомі носії 
 Антонін Кінскі (, род. 1975) — чеський футболіст, воротар.
 Клаус Кінскі (1926—1991) — німецький актор театру і кіно, режисер.
 Настасія Кінскі (;  24.01.1961, Західний Берлін, Західна Німеччина) — німецька і американська акторка і супермодель, донька Клауса Кінскі.
 Ніколай Кінскі ( 1976) американський актор, син Клауса Кінскі

Інше 
 Кінскі — різновид військового мундиру часів наполеонівських війн.

Див. також 
 Кінські — богемський княжий рід.